

Persone 

 Annemarie Zimmermann – canoista tedesca

 Arthur Zimmermann – politico tedesco
 Bernd Alois Zimmermann – compositore tedesco
 Bettina Zimmermann – modella e attrice tedesca
 Dan Zimmermann – batterista tedesco
 Dominikus Zimmermann – architetto tedesco
 Eberhard August Wilhelm von Zimmermann – geografo e zoologo tedesco
 Felicia Zimmermann – schermitrice statunitense
 Franz Xaver Zimmermann – scrittore e storico austriaco
 Herbert Zimmermann – calciatore tedesco
 Holmes Zimmermann – attore tedesco
 Iris Zimmermann – schermitrice statunitense
 Jan Zimmermann – calciatore tedesco
 Jan Zimmermann – pallavolista tedesco
 Jan Zimmermann – storico tedesco
 Johann Baptist Zimmermann – pittore e stuccatore tedesco
 Kathrin Zimmermann – nuotatrice tedesca
 Kimberley Zimmermann – tennista belga
 Markus Zimmermann – bobbista tedesco
 Matthias Zimmermann – calciatore tedesco
 Matthias Zimmermann – artista svizzero di arte digitale
 Peter Zimmermann – attore e regista tedesco
 Phil Zimmermann – crittografo statunitense
 Raquel Zimmermann – supermodella brasiliana
 Robert von Zimmermann – filosofo austriaco
 Udo Zimmermann – compositore, direttore d'orchestra e musicologo tedesco
 Urs Zimmermann – ciclista su strada e pistard svizzero
 Verena Zimmermann – attrice nata in Svizzera che vive in Germania (n. 1935)
 Verena Zimmermann alias Verena Bonato – attrice tedesca (n. 1979)
 Walter Max Zimmermann – biologo e botanico tedesco

Altro 
 Zimmermann – azienda tedesca produttrice di pianoforti
 Telegramma Zimmermann – telegramma riguardante le alleanze della Prima guerra mondiale

Pagine correlate 
 Zimmerman